Chiesa di San Pietro dei Pescatori – chiesa di Cagliari
 Concattedrale di San Pietro – chiesa di Noli